Karl Streicher ist der Name folgender Personen:

* Karl Streicher (Turner) (1906–nach 1949), deutscher Turner und Turnlehrer
 Karl Streicher (Jurist), deutscher Jurist und Richter